Aboul ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Aboul Gheit (* 1942), ägyptischer Politiker
 Youssef Aboul-Kheir (* 1943), ägyptischer Geistlicher, Bischof von Sohag
 Youssef H. Aboul-Enein (* 1970), US-amerikanischer Militär und Militärschriftsteller